Бриер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бриер, Даниэль (род. 1977) — профессиональный канадский хоккеист.
 Бриер, Даниэль (род. 1963) — канадский актёр и театральный режиссёр.

 См. также 
 Бреси-Бриер — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.